Вільям (Зєєв) Хомський — американський вчений івриту.
 Ноам Хомський — американський лінгвіст
 Хомський Станіслав Миколайович — радянський актор
 Хомський Ігор Сидорович — російський режисер